Чемпіона́т Югосла́вії з футбо́лу, Пе́рша лі́га (; Прва Ліга) — головна футбольна ліга в Королівстві Югославії (1918—1941) і СФРЮ (1945—1991). Потім Ліга стала вищим футбольним дивізіоном в Союзній Республіці Югославії, пізніше перейменовану в Сербію і Чорногорію.

Королівство Югославії (1923—1940)

Переможці

Бомбардири 
 Благоє Мар'янович — 95
 Джордже Вуядинович — 88
 Лео Лемешич — 70
 Аугуст Лешник — 62
 Александар Томашевич — 52
 Владимир Крагич — 51
 Александар Петрович — 51

СФРЮ (1945—1992)

Переможці

Бомбардири 
Найрезультативніші гравці чемпіонату:
 Слободан Сантрач — 218
 Дарко Панчев — 168
 Душан Баєвич — 166
 Борівоє Костич — 158
 Фране Матошич — 149
 Тодор Веселинович — 145
 Степан Бобек — 129
  — 129
  — 120
 Драган Джаїч — 113
  — 112
 Йосип Букал — 111
 Петар Надовеза — 108
 Коста Томашевич — 105
 Вахід Халілходжич — 104
  — 103
  — 102
 Златко Вуйович — 100

Титули

Примітки

Посилання 
 Найкращі бомбардири чемпіонату Югославії 
 Чемпіони Югославії